Lembach kan syfta på följande platser:

Lembach, ort i Frankrike
Lembach im Mühlkreis, ort i Österrike